Why kan syfta på:

 Why (låt av The Beatles) – en av de tidigaste låtarna med The Beatles
 Why (musikgrupp) – popgrupp
 My Name (album av Lena Philipsson) – album som innehåller Lena Philipssons låt "Why (så lätt kommer du inte undan)"
 Why (Stas Shurins-låt) – låt av Stas Shurins
 Why (Annie Lennox) – en sång av Annie Lennox